SMW steht für:
 Seiner Majestät Werkstattschiff, Namensvorsatz bei Werkstattschiffen der deutschen Kaiserlichen Marine bis 1918, siehe Seiner Majestät Schiff
 Semantic MediaWiki, eine MediaWiki-Erweiterung
 Smoky Mountain Wrestling, ehemalige US-amerikanische Wrestlingliga
 Sparkasse Mühlviertel-West, ein oberösterreichisches Bankunternehmen
 Spezialmaschinen und Werkzeugbau GmbH & Co. KG, Neubrandenburg
 Stockdorfer Motoren-Werk, ehemaliger deutscher Motororradhersteller
 Stolberger Metallwerke, Stolberger Metallwerke GmbH & Co. KG
 Super Mario War, Open Source Spiel
 Super Mario World, Videospiel für das Super Nintendo Entertainment System
 Swiss Medical Weekly
 Smara Airport (IATA-Code), Flughafen von Smara, Provinz Es Semara, Marokko

smw steht für:
 Sumbawa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine auf der Westhälfte von Sumbawa gesprochene west-malayo-polynesische Sprache

Abkürzung